

France 
 Athies, commune du canton de Ham, dans le département de la Somme ;
 Athies, commune du canton d'Arras-Nord, dans le département du Pas-de-Calais ;
 Athies-sous-Laon, commune du canton de Laon-Sud, dans le département de l'Aisne.

Voir aussi 
Page d'homonymie .

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France